Patty Aubery ()  o scriitoare americană.
A scris faimoasa Supă de pui pentru seria Soul (seria Chicken Soup for the Soul)”, inclusiv ”Chicken Soup for the Christian Soul (Chicken Soup for the Christian Soul)”.Aubery a fost co-autor al unei cărți destinată exclusiv femeilor, ”Supă de pui pentru sufletul femeii creștine”. Cartea prezintă povești adevărate despre femei care se confruntă cu provocări, momente dificile și credință reînnoitoare. Capitolele includ Credință, Iubire de familie, Puterea vindecătoare a lui Dumnezeu, Prietenia, A face o diferență, Provocări și Minuni. 

A apărut în programul „Deșteaptă-te!” la televizor în 2015.  În 2017, a apărut în filmul ”Sufletul succesului”.''  Scrierile sale au câștigat proeminență în genul de auto-ajutorare.   Ea este un colaborator la mai multe cărți în domeniile: auto-ajutorare,   minte și corp,  antrenament,  luptă în viață,  bani,  succes,  și inovatie..  Autoarea Lisa Nichols a scris că Aubery „a spus că este o forță pentru posibilitate”.  Cărțile sale sunt considerate lectură esențială de multe cărți auto-autorizate.

Jurnal 
”Supă de pui pentru sufletul creștin” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul femeii creștine” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery

”Supă de pui pentru sufletul mamei proaspete” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul surorii” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul iubitorului de plajă” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul tatălui și fiicei” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul creștin al adolescenței” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul viitoarei mame” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul supraviețuitorului cancerului” de Jack Canfield și Mark Victor Hansen și Patty Aubery.

”Supă de pui pentru sufletul supraviețuitorului cancerului” de Jack Canfield, Bernie S. Siegel și Patty Aubery.

”Permisiune acordată” de Kate Butler Cpsc și Patty Aubery.

”Capturează-ți puterea” de Patty Aubery și Mark Mirkovich.

Referințe 

Nașteri în 1965
Scriitoare americane de literatură de non-ficțiune
Americani în viață
Scriitori din statul California